

Danza 
 Le pas d'acier – balletto in due quadri con musica di Sergej Prokof'ev, commissionato da Serge Diaghilev per i suoi Balletti russi

Persone 
 Didier Acier (...) – psicoterapeuta e docente canadese
 Michel-Victor Acier (1736-1799) – ceramista e scultore francese

Sport 
 Cross de l'Acier – corsa campestre organizzata annualmente alla fine di novembre a Leffrinckoucke, in Francia